Фильтр Бесселя — в электронике и обработке сигналов один из наиболее распространённых типов линейных фильтров, отличительной особенностью которого является максимально гладкая групповая задержка (линейная фазо-частотная характеристика). Фильтры Бесселя чаще всего используют для аудио-кроссоверов. Их групповая задержка практически не изменяется по частотам полосы пропускания, вследствие чего форма фильтруемого сигнала на выходе такого фильтра в полосе пропускания сохраняется практически неизменной.

Передаточная функция 

Передаточная функция фильтра Бесселя низких частот определяется следующим выражением:

 

где  — обратный многочлен Бесселя, из-за чего фильтр и получил своё название;  — частота среза.

Пример 
Дана передаточная функция низкочастотного фильтра Бесселя третьего порядка

 

с амплитудно-частотной характеристикой

 

и фазо-частотной характеристикой

 

Групповая задержка такого фильтра:

 

Разложение групповой задержки в ряд Тейлора по степеням частоты:

 

Из последнего выражения видно, что коэффициенты перед степенями  и  равны нулю, а перед более высокими степенями весьма малы, вследствие чего групповая задежка близка к единице на низких частотах.

Сравнение с другими линейными фильтрами 
Ниже представлены графики амплитудно-частотных характеристик некоторых наиболее распространённых линейных электронных фильтров с одинаковым количеством коэффициентов:

Фильтра Бесселя нет на графике, но он имеет наименьшую крутизну характеристики (ещё более пологий, чем фильтр Баттерворта), в то же время он не имеет пульсаций АЧХ ни в полосе пропускания, ни в полосе подавления.

См. также 
 Цифровая обработка изображений
 Решётчатый фильтр
 КИХ-фильтр
 БИХ-фильтр
 Фильтр Баттерворта

Ссылки 
 Фильтры нижних частот
 Фильтр Бесселя в обработке аудио
 Фильтр Бесселя в теории управления
 Классификация фильтров

Бессель
Теория управления